Премия имени Поля Луака  — ежегодная награда, вручаемая ИИХФ людям, «сделавшим выдающийся вклад в развитие международного хоккея». Премия названа в честь Поля Луака, который был президентом федерации с 1927 по 1947 год. Награда вручается во время ежегодной церемонии включения в Зал славы ИИХФ. Впервые церемония вручения награды состоялась в 1998 году.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ИИХФ 

Зал славы хоккея с шайбой
Хоккейные призы и награды
Награды по алфавиту